Проспект Ко́кнесес () — улица в Северном районе Риги, в историческом районе Межапаркс. Общая длина проспекта — . Пролегает в северном направлении, от улицы Кишэзера до проспекта Межа. Далее продолжается как главная аллея парка, отдельные постройки на которой также имеют адреса по проспекту Кокнесес.

История 
Впервые упоминается в списке улиц города за 1903—1908 годы, первоначально под названием Кетлерская улица (, ) — в честь Готхарда Кетлера. Являлась главной дорогой, ведущей в Царский лес; первоначально пролегала лишь до Стокгольмской улицы, в 1910 продлена до нынешнего проспекта Межа. В 1923 году проспект получил своё современное наименование (в честь города Кокнесе), которое больше не изменялось.

Застройка и достопримечательности 
10 зданий на проспекте Кокнесес признаны памятниками архитектуры.

 Дом 1 — магазин с жилым помещением (архитектор К. Агте, 1913) — памятник архитектуры государственного значения.
 Дом 15 — частный дом (архитектор А. Зариньш, 1931) — памятник архитектуры государственного значения.
 Дом 18 — жилой дом с магазином (архитектор Х. Розенбергс, 1934—1936) — памятник архитектуры государственного значения.
 Дом 18А — клиника лазерной медицины.
 Дом 19 — частный дом (архитектор , 1929).

На перекрёстке с улицами Стокхолмас и Петерупес установлен памятник депортированным в 1941 году детям (скульптор Дзинтра Янсоне, 1993).

До настоящего времени улица играет роль общественно-торгового центра прилегающего района. На ранее незастроенном участке в начале проспекта с середины 2010-х годов создаётся микрорайон современных малоэтажных зданий с апартаментами «Mežaparka Rezidences».

Транспорт 

Проспект Кокнесес на всём протяжении покрыт асфальтом, движение двустороннее. По всему проспекту проходит маршрут трамвая № 11, а в летнее время по субботам, воскресеньям и праздничным дням по тому же маршруту дополнительно курсирует ретротрамвай.

По проспекту Кокнесес проходит велодорожка Центр—Межапаркс, открытая в 2007 году.

Прилегающие улицы 
Проспект Кокнесес пересекается со следующими улицами:

 улица Кишэзера
 улица Межэзера
 улица Келнес
 улица Мирдзас Кемпес
 улица Глюка
 улица Судрабу Эджус
 улица Карля Ватсона
 улица Хамбургас
 улица Гданьскас
 улица Аннас Саксес
 улица Стокхолмас
 улица Петерупес
 проспект Висбияс
 улица Порука
 проспект Сигулдас
 проспект Межа

Примечания 

Улицы Межапаркса
Улицы Риги по алфавиту
Проспекты Латвии